Чикаго Кабс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 79 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 12
 Поражений: 11
 Процент побед: 52.17
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 107

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 104
 Очков пропущено: 98

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 142

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 123

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 10
 Поражений: 18
 Процент побед: 35.71
 Очков набрано: 117
 Очков пропущено: 137

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 102
 Очков пропущено: 98

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 0
 Поражений: 2
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 5
 Очков пропущено: 9

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Кабс
МЛБ в сезоне 2005